Oude naam voor Aberdeen,  een plaats in Schotland
 Abberdaan (bedrijventerrein) Een hiernaar vernoemd bedrijventerrein in de Amsterdamse haven
 labberdaan, eertijds tijdens de vaart op het schip ingezouten kabeljauw